Ungari
 Ungari, sinonimo di Magiari
 Luca Ungari
 Paolo Ungari

Pagine correlate 

 Ungaro